Wauchope ist der Familienname folgender Personen:

 Arthur Grenfell Wauchope (1874–1947), schottisch-britischer General und Kolonialverwalter

Wauchope ist der Name folgender geographischer Objekte: 
 Wauchope (New South Wales), ein Ort in Australien
 Wauchope (Northern Territory), ein Ort in Australien
 Wauchope (Saskatchewan), ein Ort in Kanada
 Wauchope Forest, Waldgebiet in Scottish Borders, Schottland